Чемпионат США по фигурному катанию 2016 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на чемпионат мира, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Состав сборной команды

Чемпионат четырёх континентов
Состав на чемпионат четырёх континентов был объявлен 24 января 2016 года. Позже было произведено ряд замен.

Чемпионат мира
Состав на чемпионат мира был объявлен ​​24 января 2016 года. 28 январе было объявлено, что Натан Чен перенёс операцию на левом бедре. Из-за этого он не смог выступить на турнире и был заменён на Гранта Хохштайна. Также, из-за ушиба кости на правой ноге, не смогла принять участие в турнире Полина Эдмундс, её заменила Мирай Нагасу.

Примечания

Ссылки 
Результаты чемпионата 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2016 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Спортивные соревнования в Сент-Поле